Igor Luksic ist der Name folgender Personen:

* Igor Lukšič (* 1961), slowenischer Politikwissenschaftler und Politiker
 Igor Lukšić (* 1976), montenegrinischer Politiker